Евге́ний Киселёв: Киселёв, Евгений Алексеевич (род. 1956) — советский, российский и украинский журналист, теле- и радиоведущий.
 Киселёв, Евгений Дмитриевич (1908—1963) — советский дипломат.
 Киселёв, Евгений Петрович (1939—2021) — советский и российский учёный, академик ВАСХНИЛ/РАСХН и РАН.
 Киселёв, Евгений Семёнович (1919—1997) — советский учёный, доктор технических наук, специалист по расчётам крепей горных выработок.